A competição de velocidade feminino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 foi disputada no Centro de Esqui Cross-Country e Biatlo Laura, na Clareira Vermelha, em 9 de fevereiro de 2014.

Olga Vilukhina, ganhadora da medalha de prata, e outras duas companheiras de equipe russas foram desclassificadas em 27 de novembro de 2017 após serem flagradas no antidoping, mas em 24 de setembro de 2020, o Tribunal Arbitral do Esporte removeu a sanção de Vilukhina e de Yana Romanova, mantendo apenas Olga Zaitseva desclassificada.

Medalhistas

Resultados 

Velocidade feminino